Pleasure – album del 1980 di Stephen Schlaks
 Pleasure – album del 2017 di Leslie Feist